Ковентри:

География 
 Ковентри — город в Великобритании в графстве Уэст-Мидлендс.
 Ковентри — аэропорт, расположенный в восьми километрах от Ковентри (графство Уэст-Мидлендс).
 Ковентри — город в штате Вермонт в США.
 Ковентри — город в штате Коннектикут в США.
 Ковентри — город в штате Нью-Йорк в США.
 Ковентри — город в штате Пенсильвания в США.
 Ковентри — город в штате Род-Айленд в США.
 Ковентри — тауншип в округе Саммит штата Огайо в США.
 Ковентри Виллидж — деловой центр города Кливленд-Хайтс в штате Огайо в США.

Персоналии 
 Ковентри, Кирсти (род. 1985) — зимбабвийская пловчиха.
 Ковентри, Линли (род. 1964) — новозеландская гребчиха.
 Ковентри, Чарльз — зимбабвийский игрок в крикет.
 Пэтмор, Ковентри (1823—1896) — английский поэт и критик.

Другое 
 «Ковентри» — британский ракетный миноносец, потопленный 25 мая 1982 года в ходе Фолклендской войны.

См. также 
 Coventry Health Care — американская страховая компания.
 Ковентри Сити — английский футбольный клуб.